

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Rybówka – część miasta Orzesze
 Rybówka – część wsi Czaczów w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Rybówka – część wsi Homrzyska w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa 
 Rybówka – część wsi Obojna w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany